Categoria, en ontologia, cadascun dels elements en què hi ha superiors i subordinats distribuïts en almenys dos estrats, capes o fases diferenciats, vegeu jerarquia
 Categoria (matemàtiques) o categoria abstracta, col·lecció d'"objectes" que s'enllacen mitjançant "fletxes" 
 Categoria (taxonomia), cadascun dels nivells que s'assignen als tàxons biològics en el seu ordenament jeràrquic
 Categoria gramatical o categoria morfosintàctica, antiga classificació de les paraules segons el seu tipus
 Categoria d'un torneig d'escacsindicador del seu nivell, determinat mercès a la mitjana d'Elo dels seus participants
 categoria lèxica, categoria gramatical en què els mots suporten la major part del significat de la frase, en oposició a categories on els seus components aporten únicament matisos flexius
 categoria mentalconjunt de conceptes que la ment emmagatzema junts segons trets en comú, ja siguin quant a la forma o quant al significat
 Categoria de risc d'un fàrmac en l'embaràs, avaluació del risc de lesió fetal a causa d'un fàrmac 
 Categories (Aristòtil), una de les obres de l'Organon d'Aristòtil i tracta sobre els elements d'una proposició lògica